Cornelia de Lange – pediatra olandese
 Eddie DeLange – cantautore statunitense
 François Delange – fisico belga
 Gijs de Lange – attore e regista olandese
 Ilse DeLange – cantante olandese
 Jeffrey de Lange – calciatore olandese
 Marie Jeanette de Lange – pittrice e avvocata olandese
 Raymond Delange – generale francese
 Sindrome di Cornelia de Lange – malattia genetica che prende il nome dalla pediatra olandese

Pagine correlate 
 Lange